І́тон () — багатозначний термін, може означати прізвище, топонім та похідні від них назви.

Персоналії 
 Ітон (прізвище)
 Ітон — персонаж давньогрецької міфології, цар міста Ітона.

Топоніми 

 Ітон (округ, Мічиган) — округ (графство) у штаті Мічиган, США
 Ітон — місто, штат Колорадо
 Ітон — місто, штат Індіана
 Ітон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ітон — місто, штат Нью-Йорк
 Ітон — місто, штат Огайо
 Ітон — місто в окрузі Браун, штат Вісконсин
 Ітон — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Ітон — місто в окрузі Манітовок, штат Вісконсин
 Ітон Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсільванія

Інше 
 Ітонський коледж — приватна британська школа для хлопчиків (заснована у 1440 р.)
 Ітон Менор — споруда літніх Паралімпійських ігор 2012 у Лондоні